Раздел Польши — многозначный термин:
 Разделы Речи Посполитой:
 Первый раздел Речи Посполитой в 1772 году,
 Второй раздел Речи Посполитой в 1793 году,
 Третий раздел Речи Посполитой в 1795 году;
 Венский конгресс 1815 года, иногда именующийся четвёртым разделом Польши;
 Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом в 1939 году называют либо четвёртым, либо пятым разделом Польши.